Славя́нский район:

Существующие 
 Славянский район — Донецкая область
 Славянский район — Краснодарский край

Упразднённые и переименованные 
 Славянский район — название Уссурийского района Приморского края в 1957—1963 годах.